Алекса́ндр Полови́нкин:
 Половинкин, Александр Александрович (1887—1955) — советский физико-географ, член-корреспондент АПН РСФСР.